Bielefeld ist der Name des folgenden Ortes:

 Bielefeld, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen

Bielefeld ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bielefeld (1879–1973), deutscher Maler, Radierer und Lithograf
 Erwin Bielefeld (1907–1975), deutscher klassischer Archäologe

 Hanns-Heinz Bielefeld (1918–2018), deutscher Politiker (FDP)
 Julius Bielefeld (1905–1970), deutscher Politiker und NSDAP-Kreisleiter
 Kai-Uwe Bielefeld (* 1954), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (parteilos)
 Knud Bielefeld (* 1967), deutscher Hobby-Namenforscher
 Ludwig Bielefeld (1861–1931), deutscher Heimatforscher
 Marc Bielefeld (* 1966), Schweizer Journalist und Autor
 Paula Bielefeld (1837–1901), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Paula Carlsen
 Teo Bielefeld (* 1965), US-amerikanischer Ruderer
 Ulrich Bielefeld (* 1951), deutscher Soziologe
 Wilhelm Bielefeld (1899–1979), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer

Bielefeld bezeichnet folgende Unternehmen:
 Klaus Bielefeld Verlag, deutscher Kleinverlag

Siehe auch:

 Bielefeldt (Familienname)
 Bielefeld-Gesetz
 Bielefeldverschwörung
 Bielfeld
 Bielfeldt